UTF – codifiche Unicode Transformation Format
UTF-1
UTF-7
UTF-8
UTF-16
UTF-32
 U.T.F. (Undead Task Force) – fumetto americano
 Uffici tecnici di finanza – agenzia delle dogane